La louve est la femelle du loup.

Statues célèbres 
La Louve capitoline de Rome ;
La Louve de Sienne ;
La Louve de La Louvière.

Littérature 
 Louve est le titre du seizième tome de la série de bande dessinée Thorgal ;
 Les Mondes de Thorgal - Louve est une série dérivée de Thorgal ;
 La Louve est un album de Barbara ;
 La Louve est un roman d'Aurore Dorval ;
 La Louve est un roman de Clémentine Beauvais ;
 Louve Thorgalsdóttir est un personnage des bandes dessinées Thorgal et Les Mondes de Thorgal - Louve.

Cinéma 
 La Louve est un film muet français réalisé par Michel Carré, sorti en 1911 ;
 La Louve est un film français réalisé par Guillaume Radot, sorti en 1949 ;
 La Louve est un film grec réalisé par María Plytá, sorti en 1951 ;
 Louves (The Woman Who Brushed Off Her Tears) est un film germano-belgo-macédonien de Teona Strugar Mitevska sorti en 2012.

Séries télévisées 
 La Louve est une série télévisée policière française diffusée entre le  et le  sur France 3.

Autres 
 La Louve est une rivière du canton de Vaud en Suisse ;
 La louve est un outil des carriers et des tailleurs de pierre ;
 La Louve est un supermarché autogéré à Paris.

Voir aussi 
 Maison de la Louve, Grand-Place de Bruxelles
 

Homonymie de titre